Christian Mohr kan syfta på bland andra:

* Christian Mohr (1823-1888), tysk skulptör
 Christian Mohr (född 1973), tysk badmintonspelare
 Christian Mohr (född 1980), tysk spelare av amerikansk fotboll